Dubreton est un patronyme français notamment porté par : 
 Jean-Louis Dubreton (1773-1855), général de division français ;
 Louis Aimé Dubreton (1760-1823), colonel français de la Révolution et de l’Empire, frère du précédent.

Articles connexes